Ородел () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Ородел () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Ородел.
 Ородел () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Реча.